

Biologie

Zoologie
 Les tamarins sont certains singes de la famille des Callitrichidae ;
 Les tamarins sont des poissons du genre Hemigymnus, appartenant à la famille des Labridae, également appelés « labres tamarins » ou « poissons tamarins » ;

Botanique
 Les tamarins sont diverses espèces d'arbres de la famille des Fabaceae ;
 Le tamarin est le fruit du tamarinier ;

Toponymie
 Tamarin est une ville faisant partie du district de Rivière Noire à l'île Maurice ;
 La route des Tamarins est un itinéraire routier sur l'île de La Réunion ;

Informatique
 Le projet Tamarin est un projet informatique open source initié par Adobe et Mozilla, consistant en une machine virtuelle.